Радьков — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Радьков, Артём Александрович (род. 1985) — белорусский футболист и тренер.
 Радьков, Александр Михайлович (род. 1951) — белорусский государственный деятель.
 Радьков, Дмитрий Александрович (род. 1981) — белорусский футболист.

Топоним
 Радьков — деревня,  Краснослободский сельсовет, Быховский район, Могилёвская область, Беларусь

См. также 
 Радьковка
 Радьково